Nirmala peut être :
 nirmala, terme sanskrit signifiant « immaculé, vertueux »,  nirmala au masculin ou  nirmalā au féminin ;
 nirmala, ordre d’ascète, courant religieux venu du sikhisme ;
 Personnes appelées Nirmal :
 Nirmal Verma, écrivain indien ;
 Personnes appelées Nirmala :
 Nirmala Srivastava, fondatrice du mouvement Sahaja Yoga ;
 Nirmala Joshi, religieuse indienne, missionnaire de la Charité ;
 Nirmala UI, police d’écriture de Microsoft ;
 Nirmala, un film indien de 1938 réalisé par Franz Osten.